Ван Зёйлен ван Нейевелт — влиятельный нидерландский род (:en:Van Zuylen van Nievelt).

Его представители (в хронологическом порядке):

 Ван Зёйлен ван Нейевелт, Филипп Юлиус (1743—1826) — маршал Голландии, астроном и шахматный теоретик.
 Ван Зёйлен ван Нейевелт, Юлиус (1819–1894) — премьер-министр Нидерландов.
 Ван Зёйлен ван Нейевелт, Этьен (1860—1934) — бельгийский банкир, состоявший в родстве с Ротшильдами.
 Ван Зёйлен ван Нейевелт, Йоан Адриан Хуго (1854—1940) —  нидерландский дирижёр.

См. также 
 Шаррьер, Изабель де (1740—1805) — голландско-швейцарская писательница эпистолярного жанра, известная под псевдонимом  Белль ван Зёйлен.